Ха́йндман () — английская фамилия. Известные носители:

 Гайндман, Генри (1842—1921) — британский писатель и политик-социалист.
 Хайндман, Дороти (род. 1966) — американский композитор.
 Хайндман, Томас (1828—1868) — американский юрист, генерал армии Конфедерации.
 Хайндман, Шеллас (род. 1951) — американский футбольный тренер.
 Хайндман, Эмерсон (род. 1996) — американский футболист.
 Хайндман, Эрл (1942—2003) — американский актёр.

Примечания